Ezekiel Isoken Henty (Lagos, 1993. május 13. –) nigériai labdarúgó, az Apóllon Lemeszú játékosa kölcsönben a Slovan Bratislava csapatától.

Pályafutása 

Henty hazájában kezdte pályafutását. 2012-ben szerződtette az AC Milan, de itt csak a tartalékok közt kapott lehetőséget. A 2013-2014-es szezont kölcsönben a Spezia csapatánál töltötte. 2014 januárjában a Perugia vette kölcsön. Itt is csak fél szezont töltött, 2014 nyarán a szlovén Goricának adta kölcsön a Milan. Augusztus 31-én, a Rudar Velenje ellen debütált a szlovén élvonalban. Szeptember 29-én, a Krka ellen első gólját is megszerezte új csapatában.

2015 januárjában az Olimpija Ljubljana szerződtette, majd február 28-án, az NK Radomlje ellen pályára is lépett a ljubljanai klub színeiben. Március 14-én volt csapata, a Gorica ellen szerezte első gólját. 2015 nyarán az Olimpija végleg megvásárolta a játékjogát. 2016. február 19-én az orosz Lokomotyiv Moszkva igazolta le. Az orosz Premjer Ligában március 6-án mutatkozott be a Tyerek Groznij elleni bajnokin. Első gólját a Lokomotyivban augusztus 28-án szerezte a Krasznodar ellen, tizenegyesből. 2017 januárjában az emírségekbeli Baniyas vette kölcsön.

2017 nyarán szerződtette a Videoton FC. 2020. január 24-én jelentették be, hogy a szlovák Slovan Bratislava csapatába igazolt. 2022 januárjában kölcsönbe került az Al-Hazem csapatába.

Sikerei, díjai 
  Perugia
 Serie C bajnok: 2013-14

  Olimpija Ljubljana
 Szlovén bajnokság bajnok: 2015-16

  Videoton
 Magyar bajnok: 2017–18

  Puskás Akadémia
 Magyar Kupa-döntős: 2017–18

  Slovan Bratislava
 Szlovák bajnok: 2019–20, 2020–21
 Szlovák kupa: 2019–20, 2020–21

Statisztika

2017. július 16-án frissítve.

Jegyzetek

Források

További információk 

1993-ban született személyek
Nigériai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Milan labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
A Perugia labdarúgói
A Lokomotyiv Moszkva labdarúgói
A Videoton labdarúgói
A Puskás AFC labdarúgói
Az NK Osijek labdarúgói
A Slovan Bratislava labdarúgói
Az NB I labdarúgói
A Premjer Liga labdarúgói
A Serie B labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Magyar bajnok labdarúgók
Élő személyek